Yáñez bzw. Yanez ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Yáñez (1904–1980), mexikanischer Autor und Politiker
 Bastián Yáñez (* 2001), chilenischer Fußballspieler
 Beverly Yanez (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Damián Yáñez Neira (1916–2015), spanischer Trappist und Ordenshistoriker des Zisterzienserordens
 Diego Yanez (* 1958), Schweizer Journalist
 Eduardo Yáñez (* 1960), mexikanisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Emanuel Yáñez (* 1985), uruguayischer Straßenradrennfahrer
 Enrique Yáñez (1908–1990), mexikanischer Architekt
 Eure Yáñez (* 1993), venezolanischer Leichtathlet
 Fernando Yáñez de la Almedina (* ca. 1480; † ca. 1526), spanischer Maler in der Renaissance
 Julio Esteban Larrondo Yáñez (* 1959), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile
 Luis Yáñez (* 1988), US-amerikanischer Boxer
 Luis Yáñez-Barnuevo García (* 1943), spanischer Arzt und Politiker (PSOE), MdEP
 María-Paz Yáñez (* 1944), schweizerisch-spanische Hispanistin
 Mario Yáñez (* 1993), mexikanischer Squashspieler
 Mirta Yáñez (* 1947), kubanische Schriftstellerin
 Emanuel Yáñez (* 1985), uruguayischer Straßenradrennfahrer
 Patricio Yáñez (* 1961), chilenischer Fußballspieler
 Roberto Yáñez (* 1974), deutsch-chilenischer Maler, Dichter und Songwriter

 Skiper Bladimir Yánez Calvachi (* 1972), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Babahoyo
 Vicente Yáñez Pinzón (* ca. 1460; † 1514), spanischer Seefahrer und Entdecker